Gozdawa bezeichnet Dörfer in Polen:
 Gozdawa (Mogilno), Dorf der Gmina Mogilno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gozdawa (Nowy Dwór Gdański), Dorf der Gmina Nowy Dwór Gdański in der Woiwodschaft Pommern
 Gozdawa (Sienno), Dorf der Gmina Sienno in der Woiwodschaft Masowien
 Gozdawa (Środa Śląska), Dorf der Gmina Środa Śląska in der Woiwodschaft Niederschlesien